

Cinema 
 Mambo italiano – film del 2003 diretto da Émile Gaudreault

Musica 
Mambo Italiano – canzone composta da Bob Merrill nel 1954
 Mambo italiano  – album di Stefano Bollani del 1999